Chmielowice ist der Name folgender polnischer Orte:
 Chmielowice (Morawica) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Chmiellowitz in der Woiwodschaft Oppeln